Швидкий поїзд — вид швидкісного залізничного транспорту.

Кіно 
 «Швидкий поїзд» — кінострічка, 1922, США, реж. Джеймс Круз.
 «Швидкий поїзд» — кінострічка, 1988, СРСР, реж. Борис Яшин.